2 miejscowości w Polsce:
 Klewno – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Klewno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Reszel